О́ричевский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в центре Кировской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Оричи.

География 
Площадь — 2490 км² (по другой оценке — 2300 км²). Расположен район в центре Кировской области. Расстояние от пгт. Оричи до города Кирова — 50 километров. 

Через Оричевский район проходит железная дорога Киров — Нижний Новгород, являющаяся частью Нового хода Транссибирской магистрали.

Основные реки — Вятка и Быстрица: Вятка — на северо-западе и западе, а Быстрица — на северо-востоке.

История 
С 1796 года территория Оричевского района входила в состав Орловского уезда Вятской губернии. Земли района заселялись издревле. На реке Вятке, у села Истобенска находится Тиванёнское городище I—III вв. до н. э. По традиционному мнению, здесь жили племена Ананьинской культуры, предки удмуртов и коми.

Русские сёла и деревни стали возникать с конца XVI века:
 XVI век — Истобенск и Быстрица;
 XVII век — Пустоши, Пищалье, Адышево, Спасо-Талица, Шалегово;
 XVIII век — Коршик;
 XIX век — Монастырщина;
 в XX веке появились посёлки Оричи, Стрижи, Мирный, Торфяной, Юбилейный, Зенгино, Техникум, а также городки и посёлки при военных частях — Киров-200 (ныне Лёвинцы), Зелёный.

Оричевский район был образован в 1929 году в составе Вятского округа Нижегородского края. С 1934 года район — в составе Кировского края, а с 1936 года — в Кировской области.

14 ноября 1959 года к Оричевскому району был присоединён Верхошижемский район.

С 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО на территории района образовано 21 муниципальное образование: 4 городских поселений и 17 сельских поселений.

Законом Кировской области от 27 июля 2007 года № 151-ЗО
 Быстряжское сельское поселение и Мирнинское городское поселение объединены в Мирнинское городское поселение с административным центром в посёлке городского типа Мирном с сохранением статуса населённых пунктов;
 Монастырщинское и Пустошенское сельские поселения объединены в Пустошенское сельское поселение с административным центром в селе Пустоши.

Законом Кировской области от 28 апреля 2012 года № 141-ЗО Спас-Талицкое и Оричевское сельские поселения объединены в Спас-Талицкое сельское поселение с административным центром в селе Спас-Талице.

Население 

 Урбанизация
По данным 2006 года в городских условиях проживают около 18 из 33 тыс. человек. Всего насчитывается 230 населённых пунктов.

Административное устройство 
В Оричевском районе 230 населённых пунктов в составе 4 городских и 14 сельских поселений:

Населённые пункты
В сносках к названию населённого пункта указана административно-территориальная принадлежность

| style="width:33%;   " |

Председатели райисполкома 
С 1929 по 1991 годы в райисполкоме председательствовали:

Транспорт 
Через район проходят Транссибирская магистраль (станции Стрижи, Оричи, Шалегово, Быстряги, Марадыковский), а также старый Московский тракт, областные автотрассы Киров — Советск — Яранск и Киров — Нижнеивкино.

Социальная сфера 
По состоянию на 2015 год район представлен следующими учреждениями:

Образование 
 17 учреждений общего образования;
 14 учреждений дошкольного образования;
 2 учреждения дополнительного образования.

Здравоохранение 
 13 действующих ФАП.

Культурно-досуговые учреждения 
 18 ДК-филиалов;
 20 филиалов библиотек;
 7 музыкальных школ;
 районный краеведческий музей.

Физкультура и спорт 
 27 коллективов физической культуры; 
 22 спортивных зала;
 2 стадиона; 
 7 футбольных полей.

Достопримечательности 
На территории района расположены:

Архитектурно-исторические памятники  
 Истобенское городище, относящееся к VII-VIII векам до н. э.;
 Троицкая церковь (1763 год) в селе Быстрица;
 Никольская церковь (1768 год) в селе Истобенск;
 церковь Зосима и Савватия (1777 год) в селе Коршик.

Природные памятники  
 Савиновское озеро;
 Лопатинское озеро.

Известные люди 
 Бажина Любовь Ивановна (1943—2012) — Заслуженная артистка России, почётный гражданин Оричевского района.
 Спасский, Борис Васильевич — советский и французский шахматист, чемпион мира по шахматам. С 1941 по 1943 гг. жил в эвакуации в с. Коршике.
 Крысов Василий Семёнович — танкист-ас, ветеран Великой Отечественной войны.
 Рылов, Аркадий Александрович (1870—1939) — живописец-пейзажист.
 Савиных Андрей Григорьевич (1888—1963) — учёный-медик, известный хирург.
 Савиных Виктор Петрович — советский космонавт.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Оричевского района.
 Сведения на сайте областной администрации.
 Главы поселений Кировской области.
 Достопримечательности Оричевского района.